Cyrtopodion turcmenicum är en ödleart som beskrevs av  V.P. Shcherbak 1978. Cyrtopodion turcmenicum ingår i släktet Cyrtopodion och familjen geckoödlor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Geckoödlor
turcmenicum